Guy Raz ist der Name folgender Personen;

* Guy Raz (Fotograf) (* 1964), israelischer Fotograf und Kurator
 Guy Raz (Journalist) (* 1975), US-amerikanischer Radiojournalist und -moderator